Juan Carlos Romero puede referirse a:

 Juan Carlos Romero (1931–), artista plástico argentino;
 Juan Carlos Romero (1950–), político argentino, gobernador de Salta (durante 1995–2007);
 Juan Carlos Romero (1964–), guitarrista de flamenco español;
 Juan Carlos Romero (1967-), ciclista retirado español;
 Juan Carlos Romero Hicks (1955–), político mexicano, gobernador de Guanajuato (durante 2000-2006).